Олег Николаевич Кулаев (род.24 марта 1975) — российский хоккеист с мячом,  нападающий.

Биография 
Родился в Нижней Туре. В 1990 году начал играть в команде «Старт» Нижняя Тура, провёл три сезона во второй лиге. Сезоны 1993/94 — 1998/99 отыграл в «Маяке» Краснотурьинск. Сезоны 1999/00 и 2003/04 — в «Сибскане» и «Сибскане-Энергии» Иркутск. Сезоны 2000/01 — 2002/03 — в «Ракете» (Казань). Сезон 2004/05 — в «СКА-Забайкалец» Чита. В «Саянах» Абакан провёл два сезона 2005/06 — 2006/07. В «Волге» Ульяновск — сезон 2007/08.
Сезон 2008/09 начинал в «Лесохимике», выступая в кубке России, после в чемпионате России в высшей лиге выступил в 7 играх за «Локомотив» Оренбург, а закончил сезон в команде первой лиги «Факел» Богданович. За «Факел» провёл три последующих сезона, выступая в первенстве первой лиги. В 2015 и 2016 годах принимал участие в первенстве КФК в составе команды «Северский трубник».

В играх чемпионата России провел 372 игры, забил 274 мяча и сделал 17 голевых передач. В 130 кубковых играх забил 96 мячей и сделал 14 голевых передач.

Детский тренер в СШОР № 18 Екатеринбурга.

Достижения 

 Финалист Кубка России - 2002. 
 Серебряный призёр первенства России в первой лиге - 2009. 
 Чемпион России среди юниоров - 1993, 1994 год. 
 Чемпион Мира среди юниоров - 1994 год. 
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею - 2001. 
 Финалист Турнира на призы Федерации хоккея с мячом России среди команд Первой лиги - 2009. 
 Победитель турнира на первенство России КФК - 2015 год. 
Мастер спорта России (1994).

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 30 команд 

  1.СКА-Свердловск      = 20 мячей 16-18.Североникель    =  8
  2.СКА-Нефтяник        = 19       16-18.Старт           =  8
  3.Водник              = 16       16-18.Мурман          =  8
  4.Шахтёр Л-К          = 15       19-21.Динамо М        =  7
  5-6.Кузбасс           = 14       19-21.Строитель С     =  7
  5-6.Уральский трубник = 14       19-21.Металлург Бр    =  7
  7-8.Сибсельмаш        = 13       22-23.Зоркий          =  6
  7-8.Локомотив Ор      = 13       22-23.Лесохимик       =  6
  9.Родина              = 12       24.Север              =  5
 10-11.Байкал-Энергия   = 11       25-26.Заря Н          =  4
 10-11.Саяны            = 11       25-26.СКА-Забайкалец  =  4
 12-13.Агрохим          = 10       27.Маяк               =  3
 12-13.Енисей           = 10       28-29.Восток          =  2
 14-15.Волга            =  9       28-29.БСК             =  2
 14-15.Юность Ом        =  9       30.Динамо-Казань      =  1

В чемпионатах России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал  в 95 играх 
по 2 мяча забивал  в  42 играх 
по 3 мяча забивал  в  20 играх  
по 4 мяча забивал  в   5 играх 
по 5 мячей забивал  в   3 играх 
 
Свои 274 мяча забросил в 165 играх, в 207 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Олег Кулаев на сайте ФХМР
 Oleg Kulaev  на сайте bandysidan
 Олег Кулаев на сайте Байкал-Энергия

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Старт» Нижняя Тура
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «СКА-Забайкалец»
Игроки КХМ «Саяны»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Лесохимик»
Игроки КХМ «Локомотив» Оренбург
Игроки КХМ «Факел»
Игроки КХМ «Северский трубник»
Тренеры по хоккею с мячом России